La valve pulmonaire est une valve artérielle. Elle est traversée par un sang non oxygéné sortant du ventricule droit et allant vers le poumon en passant par l'artère pulmonaire, pour y subir l'hématose.

Cette valve est tricuspide dans la mesure où elle est composée de trois valvules, qui, sur une coupe longitudinale de l'artère pulmonaire, se présente sous forme de 3 « nids de pigeon ». 

Elle n'est pas sus-jacent d'un appareil sous valvulaire qui est caractéristique des valves auriculo-ventriculaire (ou atrio-ventriculaire).

Certains patients présentent une malformation congénitale dans laquelle la valve pulmonaire est ou bien absente, ou bien insuffisamment formée.

Références

Anatomie cardiaque